Oak Point kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak Point (Florida)
Oak Point (Texas)